Заласентгрот () — город в западной Венгрии, на северо-востоке медье Зала. Население Заласентгрота по данным на 2001 год — 7881 человек.

География и транспорт 

Заласентгрот расположен в 20 километрах к северо-востоку от столицы медье — Залаэгерсега и в 25 километрах к северо-западу от Кестхея. В 7 километрах к северу от города проходит шоссе Залаэгерсег-Шюмег и железнодорожная трасса Залаэгерсег — Укк, от которой в Заласентгрот идёт тупиковая ветка.

История 

На месте современного Заласентгрота находилось римское поселение с укреплённой крепостью, ставшей впоследствии основой для средневекого замка. Имя города восходит к святому Герарду Венгерскому ( или ), одному из покровителей Венгрии. Замок был разрушен в ходе турецкой оккупации в XVII веке, однако после изгнания турок был перестроен в стиле ренессанс и принадлежал могущественной семье Баттьяни. Как и во многих городах медье Зала, в Заласентгроте были открыты источники термальных вод, однако они менее популярны у отдыхающих, чем источники Хевиза и Залакароша.

Население

Достопримечательности 
 Дворец Баттьяни. Построен на месте старого городского замка в XVIII веке.
 Приходская церковь св. Стефана. Построена в стиле барокко в XVIII веке.
 Монастырская башня. Построена в XIII веке в стиле ранней готики, единственное сохранившееся строение францисканского монастыря.
 Каменный мост. Построен в XIX веке.
 Купальни на источниках термальных вод.

Города-побратимы

Примечания

Ссылки
 Заласентгрот на сайте 1hungary.com
 Заласентгрот на сайте zalaszentgrot.lap.hu

Города Венгрии